Brugje van St Jan, een brug in de Biesbosch
 Jansbrug (Edam)
 Jansbrug (Haarlem)
 Jansbrug (Utrecht)
 Korte Jansbrug, een brug in Haarlem
 Sint Jansbrug (Amsterdam), een brug in Amsterdam
 Sint-Jansbrug (Brugge), een brug in Brugge
 Sint Jansbrug (Delft), een brug in Delft
 D.S.V. Sint Jansbrug, een naar deze brug genoemde studentenvereniging in Delft
 Sint Jansbrug (Groningen), een brug in Groningen
 Sint Jansbrug (Leiden), een brug in Leiden
 Sint-Jansbrug (Lier), een brug in Lier